Matuz István (1941) pilóta, műrepülő
Matuz István (1947) fuvolaművész